Влади́мир Ивано́в: Иванов, Владимир (1911 — ?) — советский футболист.
 Иванов, Владимир (род. 1973) — болгарский футболист.
 Иванов, Владимир (род. 1986) — казахстанский футболист.
 Иванов, Владимир (1944—1977) — советский карикатурист.
 
 Иванов, Владимир Алексеевич (1886—1970) — учёный-иранист, основоположник исмаилитоведения.
 Иванов, Владимир Анатольевич (род. 1983) — российский мотогонщик.
 
 Иванов, Владимир Арефьевич (1909—1980) — Герой Социалистического Труда, начальник строительно-монтажного управления № 3 Краснодарводстроя.
 
 
 Иванов, Владимир Витальевич (род. 1960) — и. о. мэра Тольятти.
 
 Иванов, Владимир Григорьевич (род. 1948) — советский футболист.
 
 Иванов, Владимир Евгеньевич (1967—2013) — российский художник-карикатурист.
 
 Иванов, Владимир Игоревич (род. 1985) — украинский кинооператор.
 Иванов, Владимир Ильич (1932—2010) — генетик, академик РАМН.
 Иванов, Владимир Константинович (род. 1971) — российский химик.
 
 Иванов, Владимир Леонтьевич (род. 1936) — генерал-полковник, командующий Военно-космическими силами России.
 Иванов, Владимир Львович (род. 1967) — советский и российский футболист, тренер.
 Иванов, Владимир Михайлович (род. 1940) — советский и российский скрипач и музыкальный педагог.
 
 
 Иванов, Владимир Романович (1936—2021) — советский боксёр.
 
 Иванов, Владимир Фёдорович (1937—2010) — украинский и советский музыковед, композитор, педагог.
 Иванов, Владимир Тимофеевич (род. 1940) — советский волейболист.
 Иванов, Владимир Юрьевич (род. 1976) — российский футболист.

Примечания